Группа советских военных специалистов в Испании — советские военные специалисты, которые во время Гражданской войны в Испании (1936—1939 годы) были направлены на помощь республиканскому правительству. Прибытие советских специалистов в Испанию началось в октябре 1936 года. Официально советская сторона отрицала присутствие советских военных в Испании. Впервые о присутствии в стране советских военных было сообщено радиостанцией города Севилья в декабре 1936 года. 10 декабря 1936 года газета «Известия» вышла с официальным материалом, отрицающим факт присутствия советских военных, такая же политика замалчивания долгое время продолжалась и в дальнейшем.

Переброской специалистов из Советского Союза в Испанию занималось отделение «X» Разведывательного управления НКО. Использовались, в основном, два пути — сушей через Францию (по железной дороге через Варшаву, Берлин, Париж или Швейцарию) и морем до Картахены. Небольшое количество советских военных специалистов попадало в Испанию через Балканские государства или через Африку. Они снабжались документами прикрытия: «нансеновскими паспортами» или паспортами европейских государств (Скандинавских стран, Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии). Некоторым советникам, выезжавшим в Испанию, оформлялись визы как дипломатическим курьерам и сотрудникам полпредства, торгпредства и генерального консульства в Барселоне.

Главными военными советниками при республиканской армии были Я. К. Берзин (1936—1937), Г. М. Штерн (1937—1938) и К. М. Качанов (1938—1939). Военные советники также работали при Генеральном штабе республиканской армии, при командующих фронтами, командирах дивизий и полков, на флоте. Подготовкой диверсионных групп занимался военный советник И. Г. Старинов («товарищ Рудольфо»). Были также инженеры-специалисты по вооружению, которые были включены в штат заводов, производивших оружие и занимавшихся сборкой истребителей по советским лицензиям. Общее число советских военных советников, по подсчётам Ю. Рыбалкина, составило около 600 человек.

Кроме военных советников, в Испании действовали советские военные специалисты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях.

За всё время войны в Испанию было послано по одним данным 1811 специалистов, в числе которых было 772 авиатора, 351 танкист, 222 общевойсковых советника и инструктора, 77 военных моряков, более 150 различных других военных специалистов, 130 рабочих и инженеров авиационных заводов, 156 связистов, 204 переводчика. При этом одновременно в Испании никогда не находилось более 600—800 советских советников и специалистов. Погибли в боях 127 советских советников и специалистов, умерли от ран — 11, пропали без вести — 32, 19 человек погибли при несчастных случаях.

По другим данным, в Испанию было направлено 2 084 советских военных специалиста и советника, их них 125 погибли и 41 пропал без вести.

59 советских советников и специалистов были удостоены звания Героя Советского Союза. В том числе: 
35 лётчиков, 21 танкист, 2 моряка-подводника и два военных советника: Я. В. Смушкевич и пехотинец А. И. Родимцев. Среди Героев было 39 русских, 7 украинцев, 5 белорусов, 2 еврея, 2 латыша, 1 мордвин, в том числе эмигрировавшие в Советский Союз болгарин Захарий Захариев, итальянец Примо Джибелли, швейцарец Эрнст Шахт.

Авиационные специалисты 

Первые советские авиационные специалисты прибыли в Испанию в середине сентября 1936 года. В первую группу бомбардировщиков СБ (командир — полковник А. Е. Златоцветов) входили: 31 самолёт, 15 лётчиков, 15 штурманов, 10 стрелков-радистов, 5 мотористов, 15 авиатехников, 1 оружейный мастер, 1 техник по вооружению, 1 укладчик парашютов и 31 рабочий-сборщик с завода № 22. Первая группа истребителей И-15 (40 машин) прибыла в Испанию 28 октября 1936 года. Вскоре к ней добавили истребители И-16 тип 5 (31 самолёт). В общей сложности Советский Союз передал республиканцам 648 самолётов различных типов (И-15, И-16, Р-5 и др.), включая около 93 бомбардировщиков СБ.

Общее командование авиацией советских добровольцев в наиболее тяжелый период обороны Мадрида осуществлял Главный Советник командующего ВВС Республики Я. В. Смушкевич (псевдоним «товарищ Дуглас») - один из лучших командиров авиационных бригад советских ВВС того времени. Его заместителями по истребительной авиации были комкор П.И. Пумпур и начальник штаба полковник Федосеев.

Советником - Главным инженером ВВС республиканской Испании был А.К. Репин, организовавший силами испанских механиков и инженеров ремонт и эксплуатацию советской авиационной техники (И-15 и И-16), а затем в условиях жесточайших и учащающихся бомбардировок противником крупных промышленных центров, таких как Барселона, Валенсия и др., также и производство И-16 в горных туннелях поблизости г. Аликанте. Старшим инженером по вооружению был П. Я. Залесский.

Советские лётчики-добровольцы продолжали участвовать в боевых действиях вплоть до середины октября 1938 года. После этого в Испании продолжали оставаться лишь советские военные советники.

По данным испанского историка Р. Миральеса, на стороне республиканцев сражались 772 советских лётчика, из них 99 погибли. По данным российских архивов, советские потери составили 93 человека лётно-технического состава и авиационных советников.

35 советских лётчиков-добровольцев и военных советников ВВС были удостоены звания Героя Советского Союза.

Танкисты 

Первая группа советских танкистов прибыла в Испанию с танками Т-26 в октябре 1936 г. и состояла из восьмидесяти военнослужащих во главе с комбригом С. М. Кривошеиным. Они должны были подготовить кадры для республиканских танковых частей в только что созданном учебном центре в Арчене. Но обстановка на фронте потребовала участия советских "добровольцев" в сражении за Мадрид ещё до того, как были подготовлены испанские танковые экипажи.

Понесённые в боях потери в конце ноября 1936 г. были восполнены за счёт военнослужащих из состава прибывшей второй группы танкистов. Их командира комбрига Д. Г. Павлова испанское командование назначило командиром первой танковой бригады республиканской армии, которая получила на вооружение танки Т-26. Танки же БТ-5, прибывшие в Испанию летом 1937 г., были использованы для формирования интернационального танкового полка под командованием комбрига С. И. Кондратьева.

С осени 1937 г. все экипажи танков Т-26, а к лету 1938 г. — и танков БТ комплектовались из испанцев. После этого лишь несколько советских танкистов остались в Испании, выполняя обязанности инструкторов и советников в бронетанковых бригадах. СССР поставил республиканцам всего 347 танков.

21 советскому танкисту был присвоено звание Героя Советского Союза:

1. Арман, Поль Матисович

2. Билибин, Кузьма Яковлевич (Погиб 16.03.1937 погиб в бою на Харамском фронте похоронен на Мадридском городском кладбище)

3. Ковров, Федор Кузьмич

4. Кручинин, Владимир Федорович (от 14 марта 1938 года за бой под Фуэнтес-де-Эбро)

5. Куприянов, Павел Емельянович

6. Лапутин, Сергей Яковлевич (от 14 марта 1938 года за бой под Фуэнтес-де-Эбро)

7. Никонов, Алексей Васильевич

8. Новиков, Василий Михайлович

9. Виктор Алексеевич Новиков (в марте 1938 года за бой под Фуэнтес-де-Эбро)

10. Осадчий, Семен Кузьмич

11. Павлов, Дмитрий Григорьевич

12. Петров, Михаил Петрович

13. Погодин, Дмитрий Дмитриевич

14. Селицкий, Николай Александрович

15. Семёнов, Павел Афанасьевич

16. Склезнев, Георгий Михайлович (от 27 июня 1937 года за бой на берегу реки Харама)

17. Цаплин, Павел Алексеевич

Зенитчики 
В ноябре 1936 г. помощь испанским зенитчикам из СССР прибыла группа специалистов ПВО, оказавшая существенную помощь в организации борьбы с авиацией мятежников. До марта 1937 г. из СССР в Испанию было доставлено 243 орудия (в том числе часть зенитных). Первая партия зенитной техники поступила в конце января 1937 года. В Альбасете был сформирован центр по подготовке кадров для зенитной артиллерии республиканской армии. Его возглавил советский полковник Я. А. Тыкин, старший советник по ПВО республиканской Испании. На первом этапе (продолжительностью до шести месяцев) советские зенитчики исполняли обязанности командиров подразделений, а затем они действовали в качестве советников при командирах, назначаемых из числа офицеров-зенитчиков республиканской армии.

Моряки
Главным советником командующего республиканским флотом был сначала Н. Г. Кузнецов, а затем В. А. Алафузов. С. С. Рамишвили был советником командира базы в Картахене. 

Командирами испанских подводных лодок были Г. Ю. Кузьмин, Н. П. Египко, И. А. Бурмистров, И. В. Грачёв.

Список граждан СССР 

 Абрамович Абрам Григорьевич (Герой Советского Союза, лейтенант. 10.07.1937 погиб в бою - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Аваков Рубен Сергеевич (занимался подготовкой танковых подразделений, изобретатель «Светопушки Авакова»)
 Агальцов Филипп Александрович (полковой комиссар при Птухине — советнике ВВС республики)
 Агафонов Павел Елисеевич (летчик-истребитель)
 Агуреев В. А. (летчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Адриашенко Виктор Иванович (советник командующего авиацией на Северном Фронте. порт Сантандер)
 Акуленко Василий Сидорович (лейтенант, штурман P-5CCC, 02.12.1936 на подбитом самолете упал в расположение противника, умер в плену от тяжелого ранения - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Акуленко, Прокопий Семёнович (летчик-истребитель)
 Александров Александр Петрович (капитан 2 ранга, советник командующего республиканским флотом на Севере до Валентина Фуэнтеса)
 Александровская Валентина Михайловна (переводчица, радистка)
 Александровская Софья Михайловна (переводчица)
 Алексеев Дмитрий (убит в бою при попадании снаряда в танк, командир башни танка Т-26, экипаж Василия Новикова)
 Алексеев Николай Васильевич (мл. командир, 17.02.1937 погиб в бою на р. Харама - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Алексеев Павел Александрович (комбриг, возглавлял техническую группу по обслуживанию СБ)
 Алябьев Тимофей Степанович (танкист, командир танкового взвода, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда)
 Антонов Евгений Сергеевич (лётчик-истребитель, командир звена «аэродром Бухаралос», командир эскадрильи И-15)
 Аплеснин Григорий Алексеевич (воентехник 2 ранга, 28.07.1937 умер от ранения во время бомбардировки противником аэродрома Кампореаль - похоронен на Мадридском кладбище)
 Арженухин Фёдор Константинович (начальник штаба)
 Арман Поль Матисович (танкист, командир танковой роты, в распоряжение роты имелись танки Т-26)
 Артемьев Николай Сергеевич (летчик-истребитель)
 Астахов Сергей Федорович (лейтенант, 26.07.1937 разбился при посадке на аэродроме - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Баженов Валерий Васильевич (12.12.1936 погиб в авиакатастрофе - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Баланов, Никифор Федотович (летчик-истребитель)
 Баранов Виктор Ильич (танкист, бригада Павлова)
 Батов Павел Иванович (полковник, советник 12-й интербригады)
 Бахмутская Александра Сауловна (07.04.1938 погибла в районе аэродрома Сабадель - похоронена на Мадридском городском кладбище)
 Башмаков, Пётр Дмитриевич (летчик-истребитель)
 Берзин Ян Карлович (главный военный советник)
 Бибиков Василий Николаевич (летчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Билибин Кузьма Яковлевич (танкист, командир взвода, погиб 6 марта 1937 года в бою на реке Харам)
 Благовещенский Николай Николаевич (мл. командир, 13.10.1937 погиб в бою под Фуэнтес де Эбро - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Бобров Владимир Иванович (летчик-истребитель)
 Богданов Борис Сергеевич (летчик-истребитель)
 Болдырев Иван Григорьевич (лейтенант, 07.02.1938 погиб в воздушном бою вост. Теруэля - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Бочарников Николай (танкист в группе «Ветрова»)
 Брейдбард Сарра Марковна (переводчица)
 Буряк Иван Маркиянович (летчик-истребитель)
 Бутрым Петр (летчик-истребитель)
 Валуев Виталий (танкист в группе «Ветрова»)
 Вальченко Фёдор Трофимович (танкист, бригада Павлова)
 Ветров Александр Александрович (псевдоним Валентин Малино Рубио)
 Виноградов Николай Сергеевич (летчик-истребитель)
 Вихров Тимофей Егорович (летчик-истребитель)
 Власов Василий (танкист в группе «Ветрова»)
 Войновский Анатолий Фролович (танкист, бригада Павлова)
 Володин В. Ф. (летчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Волощенко (лётчик-истребитель, погиб при катастрофе самолета, похоронен на кладбище Сабадель)
 Вольф Эмма Лазаревна
 Воронин Иван (лётчик, участник Брунетской операции)
 Воронов Михаил Васильевич (лётчик, участник боёв за Мадрид, погиб в период 13-20 ноября 1936 года)
 Воронов Николай Николаевич (комбриг, военный советник по артиллерии)
 Герасимов Николай Семёнович (летчик-истребитель)
 Герасимов Пётр Степанович (советский военный разведчик, участник испанских событий - научная работа по ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА Х.-У. Д. МАМСУРОВА («КСАНТИ»))
 Глухов Пётр Степанович (военный техник, бригада Павлова)
 Глушенков Никифор Эммануилович (летчик-истребитель)
 Годунов Виктор Александрович (лётчик, «аэродром Альканис»)
 Гонценбах Кирилл Владимирович (военный техник, бригада Павлова)
 Гончаров Павел Артёмович (летчик-истребитель)
 Горев Владимир Ефимович (военный атташе)
 Горелов Анатолий Андреевич (мл. командир, 07.02.1938 погиб в воздушном бою вост. Теруэля - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Гоффе Владимир Иванович (капитан, старший советник начальника артиллерии РГК)
 Гоффе Ирина Николаевна
 Грицевец Сергей Иванович (летчик-истребитель)
 Гурин Михаил Михайлович (летчик-истребитель)
 Гусев Александр Иванович (командир эскадрильи И-16, «аэродром Альканис»)
 Гусев Константин Михайлович (лётчик, командир штурмовой авиации)
 Девотченко Иван Георгиевич (летчик, И-16, «аэродром Альканис»)
 Денисов Алексей Александрович (летчик-истребитель)
 Денисов Сергей Прокофьевич (летчик-истребитель, командир звена)
 Десницикий Петр Павлович (воздушный стрелок экипажа Горанова)
 Деменчук Кузьма Терентьевич (лётчик-штурман. экипаж Горанова, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Демидов Нестор Филиппович (лётчик, командир звена, Северный Фронт порт Сантандер)
 Джибелли Примо Анжелович (лётчик, погиб)
 Дидека Константин (танкист «б. Павлова»)
 Дрозд Валентин Петрович (моряк, советник командующего флотилией миноносцев Висенте Рамиреса)
 Дубков Константин Степанович (летчик-истребитель)
 Дудаков Борис Филиппович (майор)
 Душкин Иван Иванович (лётчик-штурман, «борт Сенаторова» СБ аэродром « Алькала-де Энарес», поздней перебазирование на Северный фронт порт Сантандер)
 Евсевьев Иван Иванович (лётчик, командир советско-испанской эскадрильи И-16, Северный фронт порт Сантандер)
 Евтеев Александр Александрович
 Египко Николай Павлович (подводник, командир подводной лодки С-6, экипаж лодки был полностью испанским)
 Емельяненко Михаил Иванович (летчик-истребитель)
 Ерёменко Иван Трофимович (лётчик, командир группы И-15, участник боёв за небо Мадрида, поздней И-16 «аэродром в Каспе»)
 Ерлыкин Евгений Ефимович (летчик, резерв из группы Пумпура, аэродром «Алькала-де Энарес» И-15)
 Жердёв Hиколай Пpокофьевич (летчик-истребитель)
 Журавлёв Николай Павлович (летчик-истребитель)
 Зайцев Александр Андреевич (летчик-истребитель)
 Зайцева Мария Ильинична
 Залесский Павел Яковлевич (инженер по вооружению «1-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков»)
 Захариев Захари Симеонов/Волкан Семёнович Горанов (лётчик, командир экипажа, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Захаров Георгий Нефёдович (лётчик, командир резервной эскадрильи в боях за Мадрид, аэродром «Алькала-де Энарес»)
 Златоцветов Авраам Ефимович (командир бомбардировочной эскадрильи СБ «1-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков»)
 Зуев Иван (танкист «б. Павлова»)
 Иванов Николай Семёнович (летчик-истребитель)
 Иванов Пикар Иванович (наст. Никола Ватов, воздушный стрелок экипажа Горанова)
 Извеков Яков Егорович (советник командира артдивизиона)
 Иоффе Зелик Аронович (инженер по эксплуатации «1-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков»)
 Кармен Роман Лазаревич (кинооператор)
 Качанов Кузьма Максимович (комбриг, заместитель Г. М. Штерна)
 Кетов Александр Иванович (летчик-истребитель)
 Кириллов Александр Иванович (летчик-истребитель)
 Киселёв Василий Иванович (полковник, советник на Малагском фронте)
 Киселёв Дмитрий Алексеевич (летчик-истребитель)
 Клич Николай Александрович (майор, советник по артиллерии)
 Ковалевский Антон Викентьевич (лётчик, резерв из группы Пумпура, аэродром «Алькала-де Энарес» И-15, поздней участник боёв на Малагском Фронте, погиб 1 февраля 1937 г/)
 Ковенев Фёдор Дмитриевич (летчик-истребитель, погиб 10.03.1938 г.)
 Ковтун Карп Иванович (командир эскадрильи, участник в боях за Мадрид, погиб 13 ноября 1936 г/)
 Козовский Фердинанд (болгарский военный и государственный деятель)
 Колелов Н. Р. (артиллерист)
 Колесников Константин Ильич (летчик-истребитель, погиб 12.05.1937 г.)
 Колосов (танкист, командир танкового взвода, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда)
 Колпакчи Владимир Яковлевич (военный советник)
 Кольнов В. И.
 Кольцов Михаил Ефимович
 Кольцова Елизавета Николаевна (журналистка, переводчица)
 Кондрат Емельян Филаретович (летчик-истребитель)
 Кондратьев С. И.
 Кондратюк Василий Прокофьевич (воентехник II ранга, авиационный техник)
 Кононенко Александр (советник)
 Копец Иван Иванович (летчик-истребитель, резерв из группы Пумпура, аэродром «Алькала-де Энарес» И-15)
 Коробков (танкист, командир танковой роты, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда)
 Коробков (майор, вторая Белорусская группа «Павлов»)
 Коробков Павел Терентьевич (летчик-истребитель)
 Коротков Михаил (танкист «б. Павлова»)
 Костанди Николай Иванович (летчик-истребитель)
 Котов Д. И. (авиатехник, специализированный персонал для обслуживания СБ)
 Котов П. А. (начальник штаба бомбардировочной эскадрильи СБ « 1-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков»)
 Котров Василий Петрович (летчик-истребитель)
 Котыхов Михаил Васильевич (летчик-истребитель, погиб 10.12.1937 г.)
 Кравченко Иван Иванович (летчик-истребитель)
 Кравченко Дина (переводчица генерала Рохо)
 Кравченко Федор Иосифович (переводчик)
 Кручёных Аркадий Васильевич
 Кузнецов Виктор Владимирович (псевдоним «Викторио» лётчик, заместитель командира эскадрильи И-15, аэродром « Алькала-де Энарес» участник боев за небо Мадрида)
 Кузнецов Николай Герасимович (капитан 1 ранга, военно-морской атташе, старший военно-морской советник)
 Кузнецов Сергей А. (лётчик, аэродром «Алькала-де Энарес», перебазирование на Северный Фронт порт Сантандер)
 Кузнецов Пётр Фёдорович (летчик-истребитель)
 Кулик Григорий Иванович (Военный советник командующего Мадридским фронтом)
 Куликов Андрей Васильевич (инженер оборонной промышленности)
 Кумарьян Иван (переводчик)
 Курбаткин Павел Семенович (полковник, советник командира 24-дивизии, участник наступления на Арагонском фронте)
 Кустов Виктор Павлович (летчик-истребитель)
 Кутейников Михаил Петрович (советник начальника артиллерийской школы)
 Лавров Андрей (танкист «б. Павлова»)
 Лакеев Иван Алексеевич (командир эскадрильи истребителей И-16, участник боев за небо Мадрида)
 Ларионов Евгений Александрович (летчик-истребитель)
 Латышев Петр Иванович (лейтенант, 07.02.1938 погиб в воздушном бою вост. Теруэля - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Левин М. И. (авиатехник, специализированный персонал для обслуживания СБ)
 Левина Мария Моисеевна
 Лесников Дмитрий Артамонович (летчик-истребитель, погиб 19.06.1037 г.)
 Ливанский Никифор Ульянович (летчик-истребитель)
 Лисин Василий Тимофеевич (летчик-истребитель)
 Лозыченко Александр Гаврилович (летчик-истребитель)
 Луканов Карло Тодоров
 Луковников Сергей Александрович (летчик-истребитель)
 Лучихин В. И. (авиатехник, специализированный персонал для обслуживания СБ)
 Макаричев Василий (лётчик-истребитель погиб во время Брунетской операции)
 Макаров Михаил (переводчик)
 Макасеев Борис Константинович (кинооператор)
 Максимов И. А. (генерал)
 Малиновский Родион Яковлевич (советник, принимал участие в качестве советника в Харамской операции)
 Малышев, Игнатий Афанасьевич, 1905 года рождения (танкист, командир танковой роты, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда)
 Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович (псевдоним «Ксанти»)
 Мамсурова Паулина Вениаминовна (товарищ «Лина»)
 Мастеров Георгий Алексеевич (летчик-истребитель)
 Матюнин Виктор Артемьевич (летчик-истребитель)
 Мерецков Кирилл Афанасьевич (советник командующего Центральным фронтом)
 Местон Любовь Б. (переводчица)
 Мещеркин Лонгвин (псевдоним Хуан Перес)
 Мещеряков Марклен Тихонович
 Микулович Андрей (лётчик, «аэродром Альканис» погиб в сентябре 1937 года)
 Минаев Александр Ефимович (лётчик, командир эскадрильи И-16, участник боев за небо Мадрида, погиб в воздушном бою в июле 1937 г. - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Минаев Алексей Васильевич (летчик-истребитель)
 Мирошниченко Николай Иванович (летчик-истребитель)
 Митрофанов Петр Алексеевич (лётчик, из звена Рычагова, аэродром «Алькала-де Энарес», погиб 5 ноября 1936 года в боях за небо Мадрида)
 Михайлюк Николай Данилович (артиллерист, воентехник 1 ранга, инструктор по вооружению артиллерийский формирований)
 Морозов Андрей Михайлович (летчик-истребитель)
 Негореев Александр Яковлевич (ст. лейтенант, летчик-истребитель, пилот, а затем командир отряда истребителей И-16) 
 Неделин Митрофан Иванович (старший советник по вооружению)
 Неделин Пётр Иванович (летчик-истребитель)
 Нестеренко Иван Никифорович (псевдоним «Пирпич» главный военный советник Генерального военного комиссариата)
 Нестерович В. Н. (артиллерист)
 Никифоров Григорий Никифорович (лётчик, штурмовая бомбардировочная авиация аэродром Гвадалахара группа Гусева, погиб 4 декабря 1936 года)
 Новиков Василий Михайлович (танкист, командир танка Т-26 из бригады Павлова, участник боёв за Мадрид, тяжело ранен в живот и ногу, родом из Калуги)
 Новиков Виктор Алексеевич (танкист бригада Кондратьева)
 Новицкий Д. (военный техник, бригада Павлова)
 Ожередов Павел Иванович (летчик-истребитель)
 Осадчий Александр Петрович (летчик-истребитель)
 Осадчий Семен Кузьмич (псевдоним «Симон», танкист, командир танкового взвода, совершил первый в мире танковый таран на танке Т-26)
 Павлов Дмитрий Григорьевич (танкист, комбриг. прибыл в Испанию морем с группой в которой был Шухардин)
 Панов А. (танкист, бригада Павлова)
 Панфилов Иван Алексеевич (лётчик, командир звена И-16, зам Гусева «аэродром Альканис»)
 Патрахальцев, Николай Кириллович (старший советник командира 14-го спецкорпуса)
 Петров Г. Х. (летчик, воин-интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Петров (летчик-истребитель)
 Петров Михаил Петрович (танкист, командир танкового батальона, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда, для справки участник штурма Зимнего дворца)
 Пидгола Иван Григорьевич (советник Хуана Модесто, погиб 17 февраля 1938 года)
 Плавскин Захарий Исаакович (переводчик Шумилова)
 Плетюхин Александр Владимирович (летчик-истребитель)
 Плещенко Григорий Петрович (лётчик, командир эскадрильи И-16, участник боев за небо Мадрида)
 Погодин Д. (танкист, командир роты из бригады Павлова)
 Погодин Дмитрий (танкист «б. Павлова»)
 Поляков Павел Васильевич (летчик-истребитель)
 Поляков Сергей Hиколаевич (летчик-истребитель)
 Попов Вячеслав Дмитриевич (летчик-истребитель)
 Проскуров Иван Иосифович (лётчик, воин-интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Прянишников Иван (штурман)
 Птухин Евгений Саввич (псевдоним «Генерал Хосе» главный советник ВВС республики)
 Пумпур Петр Иванович (лётчик. командир истребительной группы, аэродром « Алькала-де Энарес» И-15)
 Пуртов Петр Андреевич (лётчик, воин интернационалист, из группы Рычагова, участник боёв за Мадрид, погиб 13 ноября 1936 года, похоронен в Мадриде)
 Путивко Павел Ильич (летчик-истребитель)
 Пятин Павел Епифанович (летчик-истребитель) 
 Ратгауз (ст. врач авиационной группы)
 Рамишвили Семен Спиридонович (псевдоним «Хуан Гарсия», моряк, советник командира Картахенской военно-морской базы)
 Ратнер И. О. (полковник, помощник Горева)
 Резников Леонид (переводчик в ВМФ Второй Испанской республики)
 Репин Александр Константинович (Советник по авиации - Главный инженер ВВС республиканской Испании, организовал силами испанских механиков и инженеров ремонт и эксплуатацию советской авиационной техники (И-15 и И-16), а также производство И-16 в горных туннелях поблизости от г. Аликанте)
 Родимцев Александр Ильич (капитан)
 Родин Фёдор Васильевич (летчик-истребитель)
 Ромадин Сергей Фадеевич (танкист)
 Романов Александp Геоpгиевич (летчик-истребитель, погиб 21.06.1938 г.)
 Рыбкин Леонид Григорьевич (лётчик, И-15, участник боев за небо Мадрида)
 Рычагов Павел Васильевич (псевдоним «Пабло Паланкар» лётчик-истребитель, командир группы, аэродром «Алькала-де Энарес» И-15)
 Савич Овадий Герцович (корреспондент ТАСС)
 Свергун Илья Тихонович (летчик-истребитель)
 Семенко Виктор Михайлович (летчик-истребитель)
 Семёнов Александр Фёдорович (летчик-истребитель)
 Семёнов Степан Иванович (летчик-истребитель)
 Семёнов Николай Васильевич (летчик-истребитель)
 Сенаторов Александр Сергеевич (лётчик, командир эскадрильи пилотировал СБ, аэродром «Алькала-де Энарес», поздней «аэродром Лерида», поздней перебазирование на Северный фронт порт Сантандер)
 Серенко Александр Васильевич (летчик-истребитель)
 Сергейчик Михаил Алексеевич (заместитель советника, старший советник начальника химической службы при Главном штабе республиканской армии)
 Серов Анатолий Константинович (лётчик, И-15, аэродром «Алькала-де Энарес» участник боев за небо Мадрида)
 Сидоренко Антон Иванович (летчик-истребитель)
 Склезнев Георгий Михайлович (танкист, командир танкового взвода, участник боев за Лас-Росас и Махадаонда, далее назначен на 12 февраля 1937 г. начальник штаба батальона, в этот же день и погиб)
 Скляров Виктор Дмитриевич (летчик-истребитель, погиб 30.12.1937 г.)
 Славин Семен Васильевич (капитан Кабо Сан-Агустина")
 Слонимер Борис Михайлович
 Смирнов Борис Александрович (командир звена, затем эскадрильи, совершил более 150 вылетов)
 Смирнов Виктор Сергеевич (летчик-истребитель)
 Смоляков Платон Ефимович (летчик, И-16, «аэродром Альканис»)
 Смушкевич Яков Владимирович (советник командующего республиканских ВВС Игнасио Идальго де Сиснероса)
 Соболев Николай Григорьевич (летчик-истребитель)
 Соколов Иван Васильевич (летчик-истребитель, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Соколов Константин Андреевич (авиатехник, специализированный персонал для обслуживания СБ)
 Сорокин Владимир (лётчик, И-15,аэродром «Алькала-де Энарес» участник боев за небо Мадрида)
 Стариков Алексей Георгиевич (летчик-истребитель)
 Старинов Илья Григорьевич (псевдоним «Родольфо» военный советник, инструктор в отряде специального назначения)
 Старинова Анна Корниловна (переводчица)
 Сташков Никодим Иванович (летчик-истребитель)
 Степанов Андрей Михайлович (летчик-истребитель)
 Степанов Владимир (убит, был послан Новиковым за помощью, механик водитель танка Т-26, экипаж Василия Новикова)
 Степанов Евгений Николаевич (лётчик-истребитель, совершил первый в мире ночной таран над небом Барселоны)
 Сухорученко Фёдор Андреевич (летчик-истребитель)
 Сухорябов Владимир Викентьевич (летчик-истребитель)
 Суязин Василий Андреевич (начальник штаба группы И-15 аэродром «Алькала-де Энарес»)
 Сюсюкалов Никита Тимофеевич (летчик-истребитель)
 Тарасов Александр Игнатьевич (летчик-истребитель)
 Тархов Сергей Фёдорович (командир группы истребителей И-16, группа прибыла в Испанию в конце октября 1936 г. Умер 23.11.1936 г.)
 Триста Иван Акимович (переводчик, в 1954 году совместно с Филипповой О.Н издал «Краткий грамматический справочник по Испанскому языку тир.10 000 экз»)
 Троян Василий Аврамович
 Тупиков Георгий Николаевич (лётчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Туржанский Боpис Александpович (летчик-истребитель)
 Тхор Григорий Илларионович (лётчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья» позже летал на СБ)
 Урбан (майор, вторая Белорусская группа «Павлов»)
 Ухов Валентин Петрович (летчик-истребитель)
 Федосеев Михаил Андреевич (летчик-истребитель)
 Федулов Михаил (летчик-истребитель, погиб во время Брунетской операции)
 Филатов Л. (танкист, башенный стрелок, погиб в боях на Хараме)
 Финн Илья Александрович (лётчик И-15, псевдоним «Илио» «1-я интернациональная эскадрилья», погиб в ночь с 25 на 26 Октября 1937 г - разбился в авиакатастрофе, получив травмы, скончался в госпитале 2.11.1937 г., похоронен в Сабаделе)
 Фомин Иван Дмитриевич (Лейтенант, пилот истребителя И-16, 17.11.1937 погиб в воздушной катастрофе в районе аэродрома Каспе - похоронен на Мадридском городском кладбище)
 Фотченков (танкист, группа Кондратьева)
 Фотчинков Петр Семенович
 Хара Пётр Иванович (летчик-истребитель)
 Харитоненко Григорий (советник)
 Хаустович В. С. (авиатехник, специализированный персонал для обслуживания СБ)
 Хользунов Виктор Степанович (лётчик, летал на Бреге-19 в дальнейшем командир «2- эскадрильи скоростных бомбардировщиков СБ» базировалась в Сан-Клементе)
 Хомяков Валентин Иванович (летчик-истребитель)
 Цаплин Павел (танкист «б. Павлова»)
 Черненко К. (танкист, механик-водитель, погиб в боях на Хараме)
 Черных Сергей Александрович (летчик-истребитель, командир звена)
 Шабохин А. (военный техник, бригада Павлова)
 Шаров В. В. (лётчик, воин интернационалист, доброволец, «1-я интернациональная эскадрилья»)
 Шахт Эрнст Генрихович (командир бомбардировочной эскадрильи СБ « 1-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков»)
 Шевцов Пётр Фёдорович (летчик-истребитель)
 Шевченко Владимир (лётчик, пилот СБ, «аэродром Лерида»)
 Шестаков Лев Львович (летчик-истребитель)
 Шилин Алексей Андреевич (летчик-истребитель, погиб 11.04.1938 г.)
 Шмельков Николай Иванович (лётчик-истребитель, аэродром «Алькала-де Энарес», участник боёв за Мадрид)
 Штерн Григорий Михайлович (комдив)
 Штерн «Мойше» Манфред (псевдоним «Клебер», командир 11-й интернациональной бригады)
 Шубиков Арсений Васильевич (летчик-истребитель)
 Шукаев Александр Алексеевич
 Шумилов Михаил Степанович (он же Шилов)
 Шухардин Александр Андреевич (танкист, начальник штаба)
 Эйснер Алексей Владимирович (адъютант генерала Лукача)
 Эмильев Андрей Иванович (советник особой группы в Испании)
 Эренбург Илья Григорьевич (корреспондент «Известия») (никогда не был эмигрантом, хотя подолгу жил за границей СССР)
 Юдин Михаил Владимирович (танкист «б. Павлова») 
 Юшкевич Василий Александрович (комбриг, советник на Арагонском фронте)
 Якушин Михаил Несторович (лётчик, И-15, аэродром «Алькала-де Энарес» участник боев за небо Мадрида, первым в Испании сбил ночью «Юнкерс-52»)
 Яманов Валерий Александрович (лётчик, участник Брунетской операции, где получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь, в дальнейшем эвакуирован из Испании)
 Ярковой Анастасий Никифорович (летчик-истребитель)
 Аннин Николай Петрович – советник военно-морского флота в Испании;
 Бергольц Август Иванович – авиационный советник в Испании;
 Жуков Гавриил Васильевич – советник военно-морского флота в Испании;
 Львович Давид Оскарович – помощник военного атташе в Испании;
 Малышев Александр Кузьмич – военный советник в Испании;
 Мокроусов Алексей Васильевич – военный советник в Испании;
 Ратнер Иосиф Маркович – помощник военного атташе в Испании;
 Свешников Борис Федорович – военно-воздушный атташе в Испании;
 Симонов Борис Михайлович – военный советник в Испании;
 Советников Иван Герасимович – военный советник в Испании;
 Чусов Иван Григорьевич – военный советник в Испании;
 Янсон Кирилл Иванович – военный советник в Испании.

Память 
В Мадриде на городском кладбище есть кенотаф с монументом (авторы скульпторы А.И. Рукавишников и архитектор И.Н. Воскресенский) «Памяти советских добровольцев, 1936-1939» («A la memoria de los voluntarios soviéticos, 1936-1939»). На боковой стороне памятника высечены имена 182 погибших добровольцев, однако список этот не только не полный, но и не точный. Как выяснилось уже после открытия монумента, некоторые из перечисленных в нём советских воинов-интернационалистов не погибли в Испании и вернулись на Родину.

Примечания

Литература 
 Из Москвы — в страну "Икс": книга памяти советских добровольцев — участников Гражданской войны в Испании, 1936-1939 гг. / Гл. архивное управление г. Москвы, Центральный государственный архив г. Москвы [сост.: В. А. Арцыбашев, О. В. Каримов, И. Н. Волошенко]. — Том 1. — М.: ЦГА Москвы, 2015. — ISBN 978-5-7228-0249-1.; Том 2. — М.: ЦГА Москвы, 2016. — ISBN 978-5-7228-0258-3.

Зарубежные контингенты Вооружённых сил СССР
Иностранная военная интервенция в Испании